Gentsevaart, tussen de Moervaart en Hulst (Nederland).
Kanaal Gent-Brugge, vooral zo genoemd in Brugge en omgeving. In Gent en omgeving wordt de aanduiding Brugse Vaart gebruikt.
Sassevaart, een vroegere waterweg tussen Gent en Sas van Gent.